Mnesicles (architect), oud-Grieks architect
Mnesicles (geslacht), een geslacht van rechtvleugeligen uit de familie Chorotypidae